En anglais, le mot background signifie arrière-plan, contexte. 

En français, background est un anglicisme qui peut désigner :

 le contexte d'un jeu vidéo, d'un jeu de rôle, ou l'historique d'un personnage de jeu par forum ;
 un fond d'écran dans un contexte informatique ;
 l'expérience professionnelle pour un expert ;
 Background, magazine traitant du jeu vidéo.